Ла Лома де Енмедио има више значења:

 Ла Лома де Енмедио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лома де Енмедио, Аксокопа (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику